Personen
 Bob Hoogenboom (1949), Nederlandse voetballer
 Lars Hoogenboom (1978), Nederlandse marathonschaatser
 Mandy Hoogenboom (1996), Nederlandse handbalster
 Simon Hoogenboom (1893-1970), Nederlandse politicus
 Ted Hoogenboom (1960), Nederlandse geestelijke en hulpbisschop van de rooms-katholieke kerk